Gerardo Núñez puede referirse a:

 Gerardo Núñez (1961-), guitarrista de flamenco español;
 Gerardo Núñez (n/d), intérprete de música folklórica de Argentina - miembro del dúo Hermanos Núñez.
 Gerardo Núñez, político uruguayo.